Houthem se réfère à plusieurs lieux :

 Houthem, section et village de la ville belge de Comines-Warneton dans la province de Hainaut.
 Houthem (Houtem en néerlandais), section et village de la ville belge de Furnes dans la province de Flandre-Occidentale
 Houthem (Houtem en néerlandais), village de la commune belge de Vilvorde dans la province de Brabant flamand
 Houthem (Houtem en limbourgeois), village de la commune néerlandaise de Fauquemont-sur-Gueule dans la province de Limbourg.

Homonymie de localités